Mykola Vitáliyovych Lýsenko (Hrynký, gobernación de Poltava, 22 de marzo de 1842 - Kiev, 6 de noviembre de 1912), fue un compositor ucraniano. Compuso la mayoría de sus obras para piano aunque también compuso obras para la modalidad vocal como, por ejemplo, las óperas Natalka Poltavka, basada en la obra de teatro homónima de Iván Kotliarevski, y Tarás Bulba basada en la novela homónima de Nikolái Gógol.

Enlaces externos 
 Página web del compositor
 "Natalka Poltavka" de Lýsenko (selección)-arch.registr. 1947, Lenradio, cond. N. Sielicki; P. Zhuravlenko, F. Rosen, I. Bugajev - in ucr.

Compositores de música clásica de Ucrania
Alumnado de la Universidad de Járkov
Compositores del Romanticismo
Ucranianos del siglo XIX
Ucranianos del siglo XX